Такараву () — та, буква алфавита каннада из четвёртой варги, обозначает глухой альвеолярный взрывной согласный.

Кагунита: ತಾ, ತಿ, ತೀ, ತು, ತೂ, ತೃ, ತೆ, ತೇ, ತೈ, ತೊ, ತೋ, ತೌ.

Утвержден в качестве части Юникода в версии 1.1, в 1993 году. Плоскость основная многоязычная. Конструкция по HTML &#x0CA4. Код в Юникоде — U+0CA4.

Примечания

Литература 
 Каннада-русский словарь. М. С. Андронов, М. А. Дашко, В. А. Макаренко Москва-1979

Каннада